— у Католицькій Церкві
 Великий канцлер коронний — у польській Короні
 Великий канцлер литовський — у Великому Князівстві Литовському
 Великий канцлер Ордена Почесного легіону (Франція) — у Франції